Sezon (1967) był 23. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 27 kwietnia 1967 i trwały do 22 października 1967. Tytułu nie obroniła drużyna Skeid Fotball. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Rosenborg BK.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1967 w piłce nożnej
1967 w Norwegii